Fransgaffelstövsländor (Elipsocidae) är en familj av insekter. Fransgaffelstövsländor ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Elipsocidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor